Paul John Fenton (né le  à Springfield aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace, qui évoluait au poste d'ailier gauche. Du  au , il est le directeur général du Wild du Minnesota, dans la LNH.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1979-1980 || Boston University || NCAA ||28 ||12 ||21 ||33 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1980-1981 || Boston University || NCAA ||7 ||4 ||4 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1981-1982 || Boston University || NCAA ||28 ||20 ||13 ||33 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1982-1983 || Prancers de Peoria || LIH ||82 ||60 ||51 ||111 ||53 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1982-1983 || Flames du Colorado || LCH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||3 ||2 ||0 ||2 ||2 
|-
| 1983-1984 || Whalers de Binghamton || LAH ||78 ||41 ||24 ||65 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1984-1985 || Whalers de Binghamton || LAH ||45 ||26 ||21 ||47 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1984-1985 || Whalers de Hartford || LNH ||33 ||7 ||5 ||12 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1985-1986 || Whalers de Binghamton || LAH ||75 ||53 ||35 ||88 ||87 ||6 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
| 1985-1986 || Whalers de Hartford || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1986-1987 || Nighthawks de New Haven || LAH ||70 ||37 ||38 ||75 ||45 ||7 ||6 ||4 ||10 ||6
|-
| 1986-1987 || Rangers de New York || LNH ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1987-1988 || Nighthawks de New Haven || LAH ||5 ||11 ||5 ||16 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1987-1988 || Kings de Los Angeles || LNH ||71 ||20 ||23 ||43 ||46 ||5 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 1988-1989 || Kings de Los Angeles || LNH ||21 ||2 ||3 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1988-1989 || Jets de Winnipeg || LNH ||59 ||14 ||9 ||23 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1989-1990 || Jets de Winnipeg || LNH ||80 ||32 ||18 ||50 ||40 ||7 ||2 ||0 ||2 ||23
|-
| 1990-1991 || Jets de Winnipeg || LNH ||17 ||4 ||4 ||8 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1990-1991 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||30 ||5 ||10 ||15 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1990-1991 || Flames de Calgary || LNH ||31 ||5 ||7 ||12 ||10 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1991-1992 || Sharks de San José || LNH ||60 ||11 ||4 ||15 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-

|411 ||100 ||83 ||183 ||198 ||17 ||4 ||1 ||5 ||27

Au niveau international 

|-
| 1985 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 9 || 2 || 1 || 3 || 8 ||  align=left| place
|-
| 1989 || align=left| États-Unis|| align=left|Championnat du monde||10 ||1 ||3 ||4 ||14 ||align=left| place

Notes et références 

Naissance en décembre 1959
Naissance à Springfield (Massachusetts)
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
Joueur des Prancers de Peoria
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Sharks de San José
Dirigeant américain de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée Ken-McKenzie